Das Wort Massacre (engl. für Massaker) bezeichnet:

 eine US-amerikanische Death-Metal-Band, siehe Massacre (Band)
 eine argentinische Band, siehe Massacre (Argentinische Band)
 den Ort Massacre (Dominica) auf der Karibikinsel Dominica
 eine experimentelle multinationale Rockband mit Bill Laswell, Fred Frith und Charles Hayward
 ein deutsches Metal-Label Massacre Records
 ein Song der irischen Hard-Rock-Band Thin Lizzy